LaPalme bzw. La Palme ist der Familienname folgender Personen:
 Béatrice La Palme (1878–1921), kanadische Opernsängerin (Sopran), Geigerin und Musikpädagogin
 Georges-Émile Lapalme (1907–1985), kanadischer Politiker
 Robert LaPalme (Robert La Palme; 1908–1997), kanadischer Cartoonist

Siehe auch:
 Dick LaPalm (1927–2013), US-amerikanischer Musik-Promoter und -Produzent
 La Palme, französische Gemeinde